NGC 6828 — группа звёзд в созвездии Орёл.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6828
Орёл (созвездие)
Группы звёзд